Gustaf Thorsell kan syfta på: 

* Gustaf Thorsell (1887–1935), svensk veterinär och psalmförfattare
 Gustaf Thorsell (1905–1989), svensk målare, tecknare och teckningslärare